imperium – struktura polityczna władająca na wielkim terytorium
 imperium – zakres władzy wyższych urzędników w starożytnym Rzymie

Literatura 
 Imperium – reportaż Ryszarda Kapuścińskiego o upadku Związku Radzieckiego (1993)
 Imperium – książka autorstwa Antonio Negri i Michaela Hardta (wyd. w Polsce w 2005)

Filmy i seriale tv 
 Imperium – amerykański film kryminalny (2002)
 Imperium – amerykański serial historyczny (2005)
 Imperium – amerykański serial muzyczny (2015)

Muzyka
 Imperium – album muzyczny grupy Arkona (1996)
 Imperium – album muzyczny grupy Hunter (2013)
 Imperium – polski zespół muzyczny grający disco polo

Zobacz też